Michel Mudry (1945-), ingénieur, universitaire et homme politique français